Börner kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Julius Bernhard Börner 

Robotskapade auktorsförkortningar